

Cinema 
Famous  – film del 2000 diretto da Griffin Dunne

Musica 
 Famous – album dei Puddle of Mudd del 2007.
 Famous – singolo dei Puddle of Mudd del 2007, dall'album omonimo.
 Famous – singolo dei Scouting for Girls del 2010.
 Famous – album di Marques Houston del 2013.
 Famous – singolo di Charli XCX del 2015.
 Famous – singolo di Kanye West del 2016.
 Famous – singolo di Octavian, Gunna e Saint Jhn del 2020